AMD Fusion е нова продуктова серия процесори, основно базирани на технологията APU.

Десктоп процесори

Piledriver 32nm (платформа Richland, Virgo)

Llano 32nm (платформа Lynx) 
 Всички модели са базирани на K10 ядро(Phenom II)
 Всички модели съдържат вградено графично ядро, с изключение на моделите Athlon
 Всички модели са произведени под 32 нанометров производствен процес и са за цокъл FM1
 Всички модели поддържат памети до DDR3-1866
 Избрани модели поддържат Turbo Core технологията

Мобилни процесори

Brazos 
 Всички модели са базирани на Bobcat архитектурата и се произведени под 40 нанометров производствен процес
 Всички модели поддържат DirectX 11 и UVD 3

Ontario (40 нм)

Zacate (40 нм)

Desna (40 нм)

Sabine

Llano (32 нм) 
 Всички модели са базирани на архитектурата K10, но не съдържат L3 кеш
 Всички модели са произведени под 32 нанометров производствен процес
 Избрани модели поддържат AMD Turbo Core технологията за динамичен овърклок на ядрата

Списъци за техника
Микропроцесори